Möllevången kan syfta på
Möllevången, Malmö – en stadsdel i Malmö kring Möllevångstorget och Folkets Park
 Möllevångens församling – en tidigare församling i Lunds stift och i Malmö kommun 1949–2002
 Möllevången-Sofielunds församling – en tidigare församling i Lunds stift och i Malmö kommun 2002–2014
 Möllevångens distrikt – ett distrikt i Malmö kommun och Skåne län
Möllevången, Lund – en stadsdel direkt norr om centrala Lund
Möllevången, Vellinge kommun – en bebyggelse på Söderslätt i Östra Grevie socken i Vellinge kommun
 Lilla Möllevången – äldre namn på mark i Helsingborg för stadsdelen Tågaborg
 Stora Möllevången – äldre namn på mark i Helsingborg för stadsdelen Slottshöjden